Líšná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Líšná (okres Rokycany)
 Líšná (okres Žďár nad Sázavou)
 Líšná (okres Přerov)
Lisna kan daarnaast verwijzen naar:
Lisna (geslacht), een geslacht van dwergcelspinnen